Валька́рсель ( — испанская фамилия. Известные носители:

 Валькарсель, Густаво (1921—1990) — перуанский писатель, поэт, публицист, историк, журналист, редактор, политический и общественный деятель.
 Валькарсель, Мариано Николас (1850—1921) — перуанский политик, премьер-министр Перу.
 Валькарсель, Теодоро (1902—1942) — перуанский композитор, пианист и фольклорист.
  (1932—2010) — перуанский композитор и пианиста.
 Валькарсель, Хорхе Фернандес — испанский волейболист.
 Валькарсель Дэниелс, Эйдан Джун (род. 1998) — канадский футболист.

См. также 
 монастырь Санта-Крус-де-Валькарсель ()